Les Faussaires est le nom de plusieurs films : 
 Les Faussaires, film français de Louis Paglieri en 1915
 Les Faussaires (Framed), téléfilm américain de Dean Parisot en 1990
 Les Faussaires, film français de Frédéric Blum en 1994
 Les Faussaires (Die Fälscher), film austro-allemand de Stefan Ruzowitzky en 2008

 Les Faussaires de Manhattan (Can you ever forgive me?), film américain de Marielle Heller en 2018